Peisl ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Peisl (1933–2019), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Otto Peisl (1916–1997), deutscher Volksmusiker, Volksmusikpfleger und Volksliedsammler
 Sebastian Peisl (ca. 1960), deutscher Gartenbau- und Agrarsystemtechniker sowie Hochschullehrer